

Sciences et techniques

Biologie 
 Les rues sont des plantes chamaephytes appartenant au genre Ruta, de la famille des Rutacées.
 La Rue officinale ou Rue des jardins ou Rue fétide (Ruta graveolens) est une espèce de sous-arbrisseaux de la famille des Rutacées, cultivée pour ses feuilles aux qualités aromatiques et médicinales.
 La Rue des murailles (Asplenium ruta-muraria) est une fougère, de la famille des Aspleniaceae.

Culture et société

Médias 
 Rue89 est un site web d'information et de débat participatif.

Théâtre 
 Les rues et les traverses sont des zones au sol des plateaux de théâtre à l'italienne. Les traverses (parallèles au proscénium) sont séparées par des rails dans le plancher servant à maintenir des panneaux du décor. Les rues (perpendiculaires au proscénium) sont des axes plus arbitraires, délimitées par des trappes au sol ou des perches d'éclairage.

Urbanisme 
 Une rue est une voie de circulation urbaine.
 Dans les fortifications, la rue militaire est une portion de terrain naturel réservée au pied du parapet et le séparant des constructions civiles.

Toponyme 

 Rue, une commune française du département de la Somme ;
 Rue, une commune suisse du canton de Fribourg.

Voir aussi

Articles connexes 
 Ruelle
 Photographie de rue